Doševačko Brdo (serbiska: Daševačko) är en ås i Kosovo. Den ligger i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Priština. Doševačko Brdo ingår i Čičavica.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Drenica
Čičavica (bergskedja)
Berg i Kosovo
Berg i Kosovo 500 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position